Кавалир има више значења:
 Округ Кавалир (Северна Дакота)
 Кавалир (Северна Дакота)